U21-EM i fotboll för herrar 2006 spelades på 6 olika arenor i Portugal mellan den 23 maj och 4 juni 2006. Värdlandet utsågs i december 2005 bland de länder som kvalificerat sig via kvalspel. Samtidigt ändrade Uefa processen för att utse värden för U21-EM. För senare mästerskap utses värden innan kvalspelet och blir då också direktkvalificerade till gruppspelet.

Kvalspel
Kvalspelet spelades i 8 grupper där de två bäst placerade lagen sedan gick vidare till ytterligare en kvalomgång. I denna runda mötes två lag i ett dubbelmöte där det segrade laget gick vidare till huvudtuneringen.

Sverige placerade sig trea i sin grupp, och blev därmed utslaget.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Semifinaler

Final

Målskyttar

4 mål
 Klaas Jan Huntelaar
3 mål
 Thomas Kahlenberg
 Nicky Hofs
2 mål
 Bryan Bergougnoux
 Ruslan Fomin
 Artem Milevskiy
1 mål
 Leon Andreasen
 Rasmus Würtz
 Julien Faubert
 Yoan Gouffran
 Rio Mavuba
 Florent Sinama Pongolle
 Jérémy Toulalan

1 mål, forts.
 Eugen Polanski
 Rolando Bianchi
 Giorgio Chiellini
 Raffaele Palladino
 Alessandro Potenza
 Gijs Luirink
 Daniël de Ridder
 João Moutinho
 Branislav Ivanović
Självmål
 Bruno Vale (för Frankrike)
 Zé Castro (för Serbien och Montenegro)

Referenser

Webbkällor 
 

2006
2006 i Portugal
Internationella fotbollstävlingar i Portugal
Fotbollsåret 2006